Banyuputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyuputih, Batang, by, 
 Banyuputih, Jepara, by, 
 Banyuputih, Jawa Timur, by, 
 Kecamatan Banyuputih, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar